Cordillera Occidental bezeichnet verschiedene Höhenzüge der westlichen Kordilleren in Südamerika:
 Cordillera Occidental (Kolumbien), in Kolumbien
 Cordillera Occidental (Ecuador), in Ecuador
 Cordillera Occidental (Peru), in Peru
 Cordillera Occidental (Bolivien und Chile), in Bolivien und Chile

Siehe auch:
 Kordillere